

Patronyme 
De Amicis est un patronyme italien, porté par les personnes suivantes, de nationalité italienne ou d'origine italienne :

 Anna Lucia de Amicis-Buonsolazzi (1733-1816), chanteuse lyrique italienne
 Edmondo De Amicis (1846-1908), écrivain italien
 Fausto de Amicis (né en 1968), footballeur australien
 Ugo de Amicis, ou Hugues de Amicis (mort en 1962), alpiniste italien, qui a donné son nom à une arête du Cervin, et écrit quelques livres sur l'alpinisme.

Toponyme 
 De Amicis, station du métro de Milan, en Italie.

Homonymie de patronyme italien